Шавлохов — фамилия. Известные носители:
 Шавлохов, Борис Михайлович (род. 1996) — российский футболист.
 Шавлохов, Давид Феликсович (род. 1998) — российский футболист.